Clubul Sportiv Măgura Cisnădie, fondat în 2014, este un club de handbal feminin din Cisnădie, România, care până în primăvara anului 2015 a evoluat în Divizia A. La sfârșitul sezonului competițional 2014-2015, CS Măgura Cisnădie s-a clasat pe locul 2 în seria B a Diviziei A și a participat astfel la turneul de baraj pentru accederea în Liga Națională. Formația din Cisnădie a reușit o surpriză eliminând pe CSM Cetate Deva și a avansat astfel în prima ligă de handbal din România. 

CS Măgura Cisnădie este antrenată de Alexandru Weber. Echipa joacă meciurile de pe teren propriu la Sala Polivalentă Măgura din localitate.

Palmares 
Liga Națională:
 Locul 3 (1): 2018

Cupa României:
 Locul 3 (1): 2022

Meciuri europene 
Conform Federației Europene de Handbal:

<div id="1">✳ Partida nu s-a putut desfășura din cauza pandemiei de coronaviroză. Rezultatul a fost decis de Federația Europeană de Handbal la „masa verde”, victoria fiind acordată echipei HC Lada, cu scorul de 10–0.

Sezoane recente 

{|
|valign="top" |
{|class="wikitable text-align:center"
|-
! Sezon
! Competiție națională
! Loc
!Cupa României
!Supercupa României
!colspan=2|Competiție europeană
|-
| 2014-15
| bgcolor=#ddffdd| DA
|align=center| 2 
|align=center| 
|align=center|
|align=center| ||
|-
| 2015-16
| bgcolor=#ddffdd| LN
|align=center| 12 
|align=center| 
|align=center|
|align=center| ||
|-
| 2016-17
| bgcolor=#ddffdd| LN
|align=center| 9
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| ||
|-
| 2017-18
| bgcolor=#ddffdd| LN
|align=center|  Locul trei
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| ||
|-
| 2018-19
| bgcolor=#ddffdd| LN
|align=center| 4
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| Cupa EHF||Faza grupelor
|-
| 2019-20
| bgcolor=#ddffdd| LN
|align=center| 7✳
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| Cupa EHF||Faza grupelor
|-
| 2020-21
| bgcolor=#ddffdd| LN
|align=center| 5
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| ||
|-
| 2021-22
| bgcolor=#ddffdd| LN
|align=center| 4
|align=center| 
|align=center| 
|align=center| Liga Europeană||Faza grupelor
|}
|}

<div id="1">✳ Sezonul 2019-2020 al Ligii Naționale s-a încheiat, din cauza pandemiei de coronaviroză cauzată de noul coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2), fără a se mai disputa ultimele șapte etape, XX–XXVI, cu rămânerea în vigoare a clasamentului valabil la data de 11 martie 2020, când s-a desfășurat ultimul meci, fără introducerea unor criterii finale de departajare, fără a retrograda nici o echipă și fără a se acorda titlul și medalii.

 Lotul de jucătoare 2022/23 

Portari
 1  Andreea Ilie
 16  Ana Maria Măzăreanu
 85  Mirela Pașca
Extreme
Extreme dreapta
 4  Cristina Mitrache
 27  Marilena Neagu
Extreme stânga
 6  Abigail Vălean
 14  Dana Abed Kader 
Pivoți
 11  Mouna Jlezi
 23  Timea Tătar
 25  Cynthia Tomescu

Linia de 9 m
Intermediari stânga
 9  Aslı İskit
 10  Iulia Gareaeva
 13  Giulia Guarieiro

Coordonatori
 24  Elena Roșu
 77  Valentina Bardac

Intermediari dreapta
 18  Elena Gjeorgjievska

 Banca tehnică și conducerea administrativă 

 Marcatoare în competițiile europene Conform Federației Europene de Handbal:''

Clasamentul pe sezoane al marcatoarelor în competițiile europene

Clasamentul general al marcatoarelor în competițiile europene

Marcatoare în competițiile naționale

Cele mai bune marcatoare în Liga Națională

Cele mai bune marcatoare în Cupa României

Jucătoare notabile 

  Ada Moldovan
  Roxana Gatzel
  Oana Țiplea
  Alina Horjea
  Mirela Pașca
  Ana Maria Tănasie
  Adriana Crăciun
  Daniela Crap
  Mariana Costa
  Larissa Araújo
  Deonise Fachinello
  Mihaela Ani-Senocico
  Jasna Boljević
  Cynthia Tomescu
  Oana Apetrei
  Cristina Nan

  Raluca Băcăoanu
  Alina Czeczi
  Cătălina Cioaric
  Ivana Božović
  Dijana Ujkić
  Dragica Tatalović
  Jovana Sazdovska
  Nataša Krnić
  Natalia Viniukova
  Nicoleta Tudor
  Valentina Blažević
  Kira Trusova
  Renata de Arruda
  Dijana Radojević
  Marina Dmitrović

Referințe 

Cluburi românești de handbal
Handbal în Cisnădie